Ормизд:
 Ормизд (Хвармизд) I — шаханшах Персии из династии Сасанидов. Правил с 272 по 273 годы, старший сын Шапура I.
 Ормизд II — шахиншах Ирана и ан-Ирана с 302 по 309 г.
 Ормизд — третий сын Ормизда II, сводный брат Шапура II, который заключил его в тюрьму. В 323 г. бежал в Константинополь, где Константин Великий предоставил ему дворец (Буколеон) на берегу Мраморного моря.
 Ормизд III — шестнадцатый царь из династии Сасанидов (457—459), старший сын Йездигерда II.
 Ормизд IV (Тюркзаде) — шахиншах Ирана (Эраншахр) и не-Ирана (ан-Эран).